Ажеде́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Кастельно-Ривьер-Бас. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65215.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 120 км западнее Тулузы, в 34 км к северу от Тарба.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 48 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 24 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 18 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 58,8 %). Из 18 активных жителей работали 17 человек (9 мужчин и 8 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 6 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Археологические раскопки замкового мотта Ажедет (XI—XII века). Исторический памятник с 1997 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи